Андре́й Алекса́ндрович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Андрей Александрович — советский партийный деятель, первый секретарь Горно-Бадахшанского обкома партии (1938—1941)
 Кузнецов, Андрей Александрович (1903—1967) — советский управленец, директор Ижорского завода (1941—1949), председатель Ленгорисполкома (1949—1950).
 Кузнецов, Андрей Александрович (род. 1969) — российский историк, профессор ННГУ.
 Кузнецов, Андрей Александрович (род. 1970) — белорусский учёный, ректор Витебского государственного технологического университета.
 Кузнецов, Андрей Александрович (род. 1973) — российский футболист.
 Кузнецов, Андрей Александрович (род. 1983) — российский игрок в мини-футбол.
 Кузнецов, Андрей Александрович (род. 1991) — российский теннисист.